TuTo – klub hokeja na lodzie
 TuTo – klub piłki nożnej